Старые Юрковичи  — топоним:

Белоруссия 
 Старые Юрковичи — деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Старые Юрковичи — деревня в Любанском районе Минской области.

Россия 
 Старые Юрковичи — село, Новоюрковичское сельское поселение, Климовский район, Брянская область. Бывший центр Староюрковичской волости Гомельского уезда.

См. также 
 Юрковичи
 Новые Юрковичи